Коноплёвые () — семейство двудольных растений порядка Розоцветные. Ранее семейство включали в порядок .

Наиболее известные представители,  и , часто культивируются и широко встречаются в умеренных и жарких районах планеты.

Биологическое описание 
Коноплёвые — многолетние или однолетние травы, перезимовывающие при посредстве подземных корневищ и корней, а также деревья и кустарники.

Стебель у рода Хмель вьющийся, у рода Конопля прямостоящий.

Листья лапчато-лопастные или сложные, противолежащие или вверху стебля попеременные.

Цветки однополые, растения двудомные. Мужские цветки собраны в сложную метёлку, женские — в серёжку или шишку. В мужском цветке развит простой травянистый или плёнчатый пятираздельный околоцветник, пять тычинок, супротивных долям околоцветника. В женском цветке плёнчатый околоцветник имеет вид цельнокрайной небольшой чаши, облекающей лишь основание завязи. Пестик один. Завязь верхняя одногнёздная, с одной висячей изогнутой семяпочкой. Столбиков два или один, двураздельный.

Формула цветка: ; 

Плод — орех; семя безбелковое; зародыш или согнутый (у конопли) или завитой, улиткой (у хмеля).

Классификация 
Современна молекулярная филогенетика подтверждает следующие взаимоотношения внутри семейства:

Примечания

Ссылки 

Лекарственные растения — Покрытосеменные — Коноплёвые (Cannabaceae)

Розоцветные
Семейства растений